NNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Spiddal Connemara (Eire)